Renata Tebaldi, Italiaans operazangeres
 Valerio Tebaldi, Italiaans wielrenner